Attestation immobilière
 Attestation de propriété
 Attestation d'études collégiales
 Attestation de formation aux premiers secours
 En lexicographie, l'attestation d'un mot est la date de sa première occurrence.